

Тимковичі — агромістечко, Копильський район, Мінська область
 Тимковичі — залізнична станція Барановицького відділення Білоруської залізниці

Див. також 
 Тишковичі